148. længdegrad kan henvise til:

 148. vestlige længdekreds
 148. østlige længdekreds